Een synthese is een samenvoeging van ongelijksoortige zaken, zodat er iets nieuws uit ontstaat. Het woord is afgeleid van de Griekse woorden syn- (samen) en tithenai (plaatsen). 

Het woord synthese en de afleiding synthetisch hebben een aantal meer specifieke betekenissen: 
Chemische synthese, het bereiden van chemische verbindingen en de naam van die verbindingen zelf
Synthese (filosofie), Het vormen van iets nieuws uit twee tegengestelde bewegingen
Synthetische taal, een algemeen aspect dat de grammatica van heel veel talen kenmerkt
Synthesizer (muziekinstrument), een apparaat dat verschillende geluiden door elkaar mengt
Synthese (tijdschrift), de titel van een in Nederland uitgegeven filosofisch vaktijdschrift
 De synthetische meetkunde of axiomatische meetkunde is de meetkunde gebaseerd op axioma's.
 Een synthetische belasting is een belasting die rekening houdt met verschillende (persoonlijke) omstandigheden en daardoor een veelvoud aan aftrekposten en uitzonderingsbepalingen kent. Dit in tegenstelling tot een analytische belasting, die voornamelijk van het object en de economische situatie uitgaat en daardoor eenvoudiger van opzet is.
 Een synthetische transactie is een transactie waarin het object niet bestaat uit roerende en onroerende goederen, maar uit derivaten.